Tapio – bóg mitologii fińskiej 

Osoby o tym nazwisku:
 Eero Tapio – fiński zapaśnik
 Jussi Tapio – fiński hokeista
 Juha Tapio –  fiński piosenkarz